USS Tillman — кораблі ВМС США, названі на честь американського політика Бенджаміна Тіллмана ().

 USS Tillman (DD-135) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1921-1940 років, після чого був переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Wells (I 95)». У 1945 році зданий на злам.
 USS Tillman (DD-641)  — ескадрений міноносець типу «Глівз». На службі протягом 1942-1947 років. У 1970 році виключений зі складу флоту, у 1972 році зданий на злам.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни